

Codici 
 BTR – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Baton Rouge Metropolitan, Ryan Field, Baton Rouge (Louisiana), Stati Uniti

Veicoli 
 BTR – sigla russa per indicare i veicoli trasporto truppe blindati (Бронетранспортер Bronetransportyor, letteralmente "trasporto blindato"); riferita in particolare ai seguenti veicoli:
 BTR-40  – veicolo blindato sovietico entrato in servizio nel 1950.
 BTR-50  – veicolo blindato sovietico entrato in servizio nel 1954.
 BTR-60  – veicolo blindato sovietico entrato in servizio nel 1959.
 BTR-70  – veicolo blindato sovietico entrato in servizio nel 1972.
 BTR-80  – veicolo blindato sovietico entrato in servizio nel 1980.
 BTR-90  – veicolo blindato russo entrato in servizio nel 1994.
 BTR-152  – veicolo blindato sovietico entrato in servizio nel 1950.

Musica 
 B.T.R.  – album discografico dei Big Time Rush (gruppo musicale) e diminutivo del loro nome.